Kutta steht für:

 eine deutsche Bezeichnung für die rumänische Gemeinde Cut in Siebenbürgen in Rumänien, siehe Cut (Alba)

Kutta ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Kutta (1867–1944), deutscher Mathematiker
Siehe auch:
 Kuta (Begriffsklärung)